Генна́дий Во́ронов:
 Воронов, Геннадий Иванович (1910—1994) — председатель Совета Министров РСФСР.
 Воронов, Геннадий Сергеевич (род. 1936) — советский и украинский метеоролог.